SMS „Freya” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; nazwa pochodzi od nordyckiej bogini – Frei:
 SMS „Freya” – korweta typu Ariadne z lat 70. XIX wieku
 SMS „Freya” – krążownik pancernopokładowy typu Victoria Louise z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich